Magleby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Magleby (Møn) – landsby i Magleby Sogn (Vordingborg Kommune) på Møn
 Magleby (Langeland) – bebyggelse i Magleby Sogn (Langeland Kommune)
 Magleby (Slagelse Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Magleby Sogn (Slagelse Kommune)
 Magleby (Stevns Kommune) – landsby i Magleby Stevns Sogn, Stevns Kommune

 Se også
 Magleby Sogn